Little Bay (Anguilla), een strand en natuurgebied in Anguilla
 Little Bay (Australië), een buitenwijk van Sydney
 Little Bay (Canada), een gemeente in Newfoundland en Labrador
 Little Bay (Montserrat), een gemeente op Montserrat
 Little Bay (Sint Maarten), een dorp op Sint Maarten

Zie ook 
 Little Bay East, een gemeente in Newfoundland en Labrador, Canada
 Little Bay Island, een eiland in Newfoundland en Labrador, Canada
 Little Bay Islands, een gemeente in Newfoundland en Labrador, Canada